Aéroport de Montréal peut faire référence à :
 Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, l'aéroport principal de la ville canadienne de Montréal ;
 Aéroport international Montréal-Mirabel, un aéroport secondaire de la ville canadienne de Montréal.

Aéroports de Montréal peut faire référence à :
 Aéroports de Montréal, une association à but non lucratif responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement des deux aéroports de la ville canadienne de Montréal.

Transport à Montréal